Овенден () — британская фамилия. Известные представители:
 Овенден, Грэм (род. 1943) — английский иллюстратор, живописец, писатель и фотограф. В 2013 году осуждён на судебном процессе по обвинению в педофилии.
 Овенден, Джулиан (род. 1976) — английский актёр театра, кино и телевидения.